Акар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Акар, Джон Джозеф (1927—1975) — африканский театральный деятель, писатель, драматург и дипломат Сьерра-Леоне.
 Акар, Зейна (род. 1975‎) — ливанский государственный деятель
 Акар, Насух (1925—1984) — турецкий борец, олимпийский чемпион.
 Акар, Фуркан (род. 2002) —  турецкий шорт-трекист. Участник зимних Олимпийских игр 2022 года. 
 Акар, Хулуси (род. 1952) — министр обороны Турции.

Аббревиатура 
 АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) — профессиональная ассоциация участников российского рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций.